ASD steht als Abkürzung für:

 Acceleration Spectral Density, siehe Spektrale Beschleunigungsdichte
 Acute Stress Disorder, vorübergehende psychische Störung, siehe Akute Belastungsreaktion
 Adaptive Software Development, ein Softwareentwicklungsprozess
 Admiralty Sailing Directions, britisches nautisches Nachschlagewerk
 AeroSpace and Defence Industries Association of Europe, die Nachfolgeorganisation der AECMA
 Chemin de fer Aigle–Sépey–Diablerets, eine ehemalige Eisenbahngesellschaft in der Schweiz
 Air Sinai, ägyptische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Aktion Sauberes Deutschland, eine ehemalige rechtsextreme Organisation
 Alle Sozialversicherten und Rentner Deutschlands, ehemalige politische Partei in Deutschland
 Allgemeiner Sozialer Dienst, organisatorischer Teil des Jugendamts
 Andromeda Software Development, griechische Demogruppe
 Andros Town Airport, Flughafen auf Andros, Bahamas (IATA-Code)
 Androstendion, ein Sexualhormon
 Kfz-Kennzeichen von Landkreis Aschendorf-Hümmling, Deutschland (auslaufend)
 ASD (Band), deutsches Hip-Hop-Projekt mit Afrob und Samy Deluxe
 Atriumseptumdefekt (Vorhofseptumdefekt), ein Loch in der Herzscheidewand zwischen den Herzvorhöfen
 Australian Signals Directorate, australische Behörde für Informationssicherheit
 Autism Spectrum Disorder, siehe Autismus
 Automatisches Sperrdifferenzial, Ausstattungsmerkmal für Kraftfahrzeuge
 Markenname von Automotive Systems Developments
 Axel-Springer-Inlandsdienst

ÅSD steht als Abkürzung für:
 Ålands Sozialdemokraten

asd steht als Abkürzung für:
 Asas (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache innerhalb der Madang-Sprachen-Familie der Trans-Neuguinea-Sprachen

Abkürzung